Середови́на — посёлок в Невьянском городском округе Свердловской области России. Бывший административный центр Середовинского сельсовета.

В списках населённых пунктов конца XIX века посёлок под названием Середовина не значится.

С 1820 года по 1961 в поселке работал рудник «Середовина» («Середовина Невьянская»).

Население 

По переписи 2010 года постоянное население — 247 человек (117 мужчин и 130 женщин). Преобладающая национальность (на 2002 год) — русские (81 %).

География 
Посёлок расположен неподалёку от Невьянского пруда к северо-западу от Екатеринбурга, к юго-востоку от Нижнего Тагила в 500 м к востоку от центра округа города Невьянска. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Невьянск — 7 км. Ближайшие населённые пункты — Невьянск, Ребристый, Осиновский.

Инфраструктура 
В посёлке есть магазин.

В посёлке есть водонапорная башня

До посёлка можно добраться на автобусе из Невьянска.

Примечания

Литература 
 
 
 Рудник «Середовина Невьянская»

Населённые пункты Невьянского городского округа